Jean-Baptiste Brunet peut désigner :
 Jean-Baptiste Brunet (1763-1824), un général de la Révolution française et du Premier Empire ;
 Jean-Baptiste Brunet (1814-1893), un homme politique français ;
 Jean-Baptiste Louis Brunet (1844-1925), général de division français ;
 Jean-Baptiste Brunet (1849-1917), un peintre français.